Hazlehurst kan syfta på:

 Hazlehurst, Georgia
 Hazlehurst, Mississippi